Филипа Тулуска (,  - Fontevraud Abbey, 28. новембар 1118)
је била супруга Вилијама IX од Аквитаније. Био је син William IV, Count of Toulouse и Emma of Mortain.

Породично стабло 

Умрли 1118.